Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 1-es, továbbá -es, 1A, 1B, 1Bgy, 1C, 1D, 1E, 1É, 1F, 1G, 1H, 1K, 1M, 1MH, 1P, 1R, 1T, 1U, 1V, 1Y, illetve 01-es, C1-es, MU1-es, R1-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 1-es busz (Ajka)

 1-es busz (Baja)

 1-es busz (Balassagyarmat)
 1A busz (Balassagyarmat)
 1B busz (Balassagyarmat)megszűnt
 1C busz (Balassagyarmat)

 1-es busz (Balatonfüred)
 1B busz (Balatonfüred)

 1-es busz (Balatonfűzfő)

 1-es busz (Balmazújváros)

 1-es busz (Baracska)

 1-es busz (Bátonyterenye)
 1A busz (Bátonyterenye)megszűnt

 1-es busz (Békéscsaba)
 1G busz (Békéscsaba)megszűnt
 1M busz (Békéscsaba)

 1-es busz (Bonyhád)

 1-es busz (Budapest, 1915–1995)megszűnt
 -es busz (Budapest, 1981–1990)megszűnt
 1A busz (Budapest)megszűnt
 1É busz (Budapest, 1994–2005)megszűnt
 MU1-es busz (Budapest)időszakos
 R1-es busz (Budapest)megszűnt

 1-es busz (Bük)

 1-es busz (Cegléd)

 1-es busz (Debrecen)megszűnt
 1A busz (Debrecen)megszűnt
 1Y busz (Debrecen)megszűnt
 1Z busz (Debrecen)megszűnt

 1-es busz (Dunakeszi)
 1É busz (Dunakeszi)

 1-es busz (Dunaújváros)megszűnt

 1-es busz (Eger)megszűnt
 1A busz (Eger)megszűnt
 1B busz (Eger)megszűnt
 1C busz (Eger)megszűnt
 1D busz (Eger)megszűnt
 1Y busz (Eger)megszűnt

 1-es busz (Esztergom)

 1-es busz (Gödöllő)megszűnt

 1-es busz (Gyöngyös)
 1A busz (Gyöngyös)

 1-es busz (Győr)
 1A busz (Győr)

 1-es busz (Hajdúszoboszló)
 1A busz (Hajdúszoboszló)

 1-es busz (Hódmezővásárhely)

 1-es busz (Kaposvár)
 1A busz (Kaposvár)megszűnt

 1-es busz (Kecskemét)
 1A busz (Kecskemét)
 1D busz (Kecskemét)

 1-es busz (Keszthely)

 1-es busz (Körmend)
 1A busz (Körmend)
 1B busz (Körmend)

 1-es busz (Kőszeg)
 1A busz (Kőszeg)
 1B busz (Kőszeg)
 1C busz (Kőszeg)

 1-es busz (Lenti)
 1A busz (Lenti)

 1-es busz (Mezőtúr)

 1-es busz (Miskolc)
 1A busz (Miskolc)megszűnt
1B busz (Miskolc)
 1D busz (Miskolc)megszűnt
1É busz (Miskolc)megszűnt
1G busz (Miskolc)
 1Bgy busz (Miskolc)megszűnt
 1gy busz (Miskolc)megszűnt
1T busz (Miskolc)megszűnt
1VP busz (Miskolc)villamospótló

 1-es busz (Mosonmagyaróvár)
 1B busz (Mosonmagyaróvár)
 1K busz (Mosonmagyaróvár)

 1-es busz (Mór)
 1A busz (Mór)
 1B busz (Mór)
 1C busz (Mór)
 1D busz (Mór)
 1E busz (Mór)
 1G busz (Mór)
 1M busz (Mór)

 C1-es busz (Nagykanizsa)megszűnt

 1-es busz (Nagykarácsony)megszűnt

 1-es busz (Nyíregyháza)
 1A busz (Nyíregyháza)

 1-es busz (Oroszlány)
 1A busz (Oroszlány)
 1Y busz (Oroszlány)
 1T busz (Oroszlány)

 1-es busz (Ózd)megszűnt
 1A busz (Ózd)
 1M busz (Ózd)megszűnt
 1Y busz (Ózd)megszűnt

 1-es busz (Pápa)
 1H busz (Pápa)
 1Y busz (Pápa)

 1-es busz (Pécs)

 1-es busz (Salgótarján)
 1A busz (Salgótarján) (19xx–2005)megszűnt
 1A busz (Salgótarján)
 1B busz (Salgótarján)megszűnt
 1R busz (Salgótarján)megszűnt
 1U busz (Salgótarján)megszűnt

 1-es busz (Sárvár)
 1A busz (Sárvár)

 1-es busz (Siófok)

 1-es busz (Sopron)
 1A busz (Sopron)megszűnt

 1-es busz (Szarvas)megszűnt

 1F busz (Szeged)megszűnt

 1-es busz (Szekszárd)

 1E busz (Székesfehérvár)megszűnt

 1-es busz (Szigetvár)
 1A busz (Szigetvár)
 1B busz (Szigetvár)megszűnt

 1-es busz (Szolnok)
 1A busz (Szolnok)
 1B busz (Szolnok)megszűnt
 1G busz (Szolnok)megszűnt
 1Y busz (Szolnok)

 1-es busz (Szombathely)megszűnt
 1A busz (Szombathely)megszűnt
 1C busz (Szombathely)megszűnt
 1U busz (Szombathely)

 1-es busz (Tamási)

 1-es busz (Tapolca)

 1-es busz (Tata)
 1A busz (Tata)
 1E busz (Tata)
 1G busz (Tata)
 1P busz (Tata)megszűnt
 1R busz (Tata)
 1Y busz (Tata)

 1-es busz (Tatabánya)
 1D busz (Tatabánya)
 1G busz (Tatabánya)
 01-es busz (Tatabánya)megszűnt
 1A busz (Tatabánya)megszűnt
 1F busz (Tatabánya)megszűnt
 1K busz (Tatabánya)megszűnt
 1Y busz (Tatabánya)megszűnt

 1-es busz (Tiszafüred)

 1-es busz (Tiszaújváros)
 1A busz (Tiszaújváros)

 1-es busz (Törökbálint)megszűnt
 1B busz (Törökbálint)megszűnt

 1-es busz (Újszász)
 1A busz (Újszász)

 1-es busz (Várpalota)
 1Y busz (Várpalota)

 1-es busz (Veszprém)
 1-es busz (Veszprém, 1996–2018)megszűnt

 1-es busz (Zalaegerszeg)
 1A busz (Zalaegerszeg)
 1C busz (Zalaegerszeg)megszűnt
 1E busz (Zalaegerszeg)
 1U busz (Zalaegerszeg)
 1Y busz (Zalaegerszeg)
 C1-es busz (Zalaegerszeg)